Die WSF Junior Championship 2023 war ein von der World Snooker Federation veranstaltetes Junioren-Snookerturnier. Es fand vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 im Mounties Club im Stadtteil Mount Pritchard in der australischen Metropole Sydney statt. Das U18-Turnier, das ein Qualifikationsturnier für die World Snooker Tour ist, wurde zum dritten Mal ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Stan Moody, der seinen Landsmann Liam Pullen im Finale mit 5:1 bezwang. Er bekam damit die Startberechtigung für die Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 als Profispieler.

Gruppenphase 
31 Spieler aus 11 Ländern hatten die Reise zum Turnierort angetreten. Sie wurden in 7 Gruppen mit jeweils 4 Spielern und 1 Gruppe mit den verbleibenden 3 Spielern aufgeteilt. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden im Modus Best of 5 um die Platzierungen. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. 16 Spieler hatten sich über die Gruppenphase qualifiziert und spielten 4 Runden einschließlich Finale, bis der Sieger feststand. Ab dem Achtelfinale galt Best of 7, das Finale wurde im Modus Best of 9 entschieden.

Iulian Boiko aus der Ukraine, bis zum Vorjahr bereits 2 Jahre auf der Profitour aktiv, galt als Favorit. Im Halbfinale musste er sich aber Stan Moody geschlagen geben, der den Entscheidungsframe mit einem 68-Punkte-Break für sich entschied. Im zweiten Halbfinale schlug sein Landsmann Liam Pullen den zweiten Teilnehmer aus Osteuropa, den Letten Filips Kalniņš, mit 4:1 und sorgte für ein englisches Finale.

Achtelfinale bis Finale

Finale 
Das Finale nahm einen sehr eindeutigen Verlauf. Stan Moody beherrschte von Anfang an das Match und Liam Pullen kam über ein 16-Punkte-Break in Frame 2 nicht hinaus. Es stand bereits 4:0 für Moody, als Pullen erstmals ein Spiel ausgeglichen halten konnte. Beim Stand von 31:26 hatte Moody die Chance, den Frame zu holen, doch er vergab die dritte Farbe. Pullen konnte übernehmen, er räumte den Tisch leer und holte den Punkt. Doch mit dem höchsten Break im Finale mit 54 Punkten vollendete Moody im 6. Frame zum 5:1-Sieg.

Century-Breaks 
43 Breaks von mindestens 50 Punkten gab es in der Gruppenphase, davon waren 2 ein Century-Break. 143 Punkte reihte der Engländer Liam Pullen in seinem Viertelfinalmatch im fünften Spiel in einer Aufnahme aneinander. Liam Davies aus Wales schaffte im Achtelfinale ein Break von genau 100 Punkten.

Quellen

Weblinks 
 2023 WSF Junior Championship (World Snooker Federation)
 2023 WSF Junior Open bei CueTracker

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2023
Billardturnier in Sydney